El término chupasangre puede referirse a:

 El nombre común de dos especies de cactus:
 Maihuenia patagonica;
 Maihuenia poeppigii.
 Toda persona que viva del trabajo de sus empleados, pero sin aportarles la remuneración correspondiente, explotándolos o aprovechándose de ellos;
 Otra forma de referirse a los vampiros.